Kwon Hyuk ( 권혁, * 10. listopadu 1992 Soul), známější spíše pod uměleckým jménem Dean (딘), je jihokorejský zpěvák, hudební skladatel, rapper, hudební producent a hudební režisér. 25. března 2016 vydal svoje debutové album s názvem 130 mood: TRBL, na kterém pracoval s Korejskými a Americkými umělci.

Externí odkazy 
 

Jihokorejští zpěváci
Narození v roce 1992
Narození 10. listopadu
Narození v Soulu
Muži
Žijící lidé